Rečica je toponim, ki označuje naselja ali vodotoke:

ime več naselij v Sloveniji:
 Rečica ob Paki, Občina Šmartno ob Paki.
 Rečica ob Savinji, Občina Rečica ob Savinji
 Rečica, Ilirska Bistrica
Rečica pri Bledu, del naselja Bled, kjer izvira potok Rečica; prej samostojna vas 
Rečica pri Laškem, kamnolom in predel mesta Laško
Spodnja Rečica, Občina Rečica ob Savinji
Spodnja Rečica, Občina Laško
Zgornja Rečica, Občina Laško

tuja naselja z imenom Rečica:
 Rečica Kriška (Hrvaška)
 Rečica, Bojnik (Srbija)
 Rečica, Kladovo (Srbija)
 Rečica, Požarevac (Srbija)
 Rečica, Žitorađa (Srbija)
 Rečica, Karlovec (Hrvaška)

ime vodotokov v Sloveniji:
Rečica, potok v Karavankah, pritok Završnice v občini Žirovnica
Rečica, potok na Mežakli, pritok Radovne
Rečica, potok, ki teče skozi Bled, desni pritok Save Dolinke
Rečica, potok, pritok Lipnice (porečje Save) z Jelovice
Rečica, potok v Savinjski dolini, pritok Savinje pri Spodnji Rečici, ki teče skozi Rečico ob Savinji